Il doppio del torneo di tennis Baltimore Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Owen Davidson e Clark Graebner 7-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1974